Francesco Pona – medico e letterato italiano
 Nantachot Pona – calciatore thailandese
 PONA – acronimo per Popular National Party, partito della Tanzania
 Toki Pona – lingua artificiale pubblicata online per la prima volta nel 2001